Leopold de Borbó-Dues Sicílies (príncep de Salern) (1790 - 1851).
 Leopold de Borbó-Dues Sicílies (comte de Siracusa) (1813 1860).